Overkill (surpuissance en anglais) peut faire référence à :

 Overkill, l'utilisation d'une force excessive pour atteindre un but ;
 Overkill, un single du groupe Men at Work ;
 Overkill, un album du groupe Motörhead ;
 Overkill, un album de Savant.
 Overkill, un groupe de thrash metal américain ;
 Overkill Software, un studio de développement de jeux vidéo